Наталуха — фамилия.

Известные носители 
 Наталуха, Владимир Яковлевич (род. 1936) — советский гребец-байдарочник.
 Наталуха, Дмитрий Андреевич (род. 1987) — украинский правозащитник, юрист, международник, переводчик, политик. Народный депутат Украины IX созыва.